Sena de Luna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sena de Luna (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Sena de Luna (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar